

Toponyme 

 Vignes, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Vignes, commune française de l'Yonne ;
 Vignes-la-Côte, commune française de la Haute-Marne ;
 Les Vignes, ancienne commune française de la Lozère;

 Cesny-aux-Vignes, commune française du Calvados;
 Chanteloup-les-Vignes, commune française des Yvelines ;
 Pellouailles-les-Vignes, commune française de Maine-et-Loire;
 Pouilley-les-Vignes, commune française du Doubs;
 Queyssac-les-Vignes, commune française de la Corrèze;
 Rousset-les-Vignes, commune française de la Drôme;
 Rouvres-les-Vignes, commune française d'Aube;
 Les Rues-des-Vignes, commune française du Nord;
 Sainte-Cécile-les-Vignes, commune française du Vaucluse;
 Saint-Cyr-les-Vignes, commune française de la Loire;
 Saint-Jean-des-Vignes, commune française du Rhône;
 Saint-Laurent-des-Vignes, commune française de la Charente;
 Saint-Léger-des-Vignes, commune française de la Nièvre;
 Saint-Léger-les-Vignes, commune française de la Loire-Atlantique;
 Saint-Pantaléon-les-Vignes, commune française de la Drôme;
 Saint-Thibault-des-Vignes, commune française de Seine-et-Marne;
 Saint-Ouen-les-Vignes, commune française d'Indre-et-Loire;
 Val-des-Vignes, commune française de la Charente;
 Val en Vignes, commune française des Deux-Sèvres;

 Des Monts et des Vignes, communauté de communes de Saône-et-Loire
 Unité urbaine de Pouilley-les-Vignes,unité urbaine française centrée sur les villes de Pouilley-les-Vignes, Franois et Serre-les-Sapins dans le département du Doubs

 Saint-Alban-les-Vignes, quartier de L'Isle commune française de la Vienne;
 Saint-Jean des Vignes, quartier de Chalon-sur-Saône

 Clos des Vignes, pâté de maisons de Paris ceint de clôtures sous Philippe Auguste.

Patronyme 

 Anthony Vignes (1988-), coureur cycliste français ;
 Christian Vignes (1934-), joueur français de rugby à XV ;
 Jules Vignes (1884-1970), propagandiste anarchiste français ;
 Louis Vignes (1831-1896), photographe français ;
 Marine Vignes (1972-), productrice et animatrice de télévision française ;
 Charles Vignes (1905-1951), militaire français, compagnon de la Libération ;
 François Félix Vignes (1769-1799), général de brigade de la Révolution française.

 Patronyme composé
 Pierre Des Vignes (-), chancelier de Frédéric II du Saint-Empire, né à Capoue ;
 Vanya Peirani-Vignes, réalisateur et scénariste français ;
 Edmond Toupet des Vignes (1816-1882), homme politique français ;
 Sashina Vignes Waran (1988-), joueuse française de badminton.

Autres
 Les Vignes mortes, recueil de poésies de Henri Martineau publié à Niort en 1905 ;
 Les Vrilles de la vigne, recueil de nouvelles de Colette publié en 1908 ;
 Les Vignes du seigneur, film français réalisé par Jean Boyer en 1958 ;
 Car nos vignes sont en fleur, œuvre pour douze voix mixtes du compositeur néerlandais Ton de Leeuw composée en 1981 ;
 L'Écureuil des vignes, roman de Jean Anglade publié en 2004.

 Livres en Vignes, salon du livre et de l'œnophilie bourguignonne, consacré à la littérature, générale, à celle du vin et de la vigne, au château du Clos de Vougeot ;

 Rousset-les-vignes (Côtes-du-rhône villages), un vin produit sur la commune de Rousset-les-Vignes,
 , page d’homonymie regroupant les rues portant le nom de Rue des vignes 
 Cabane de vigne, une construction modeste, bâtie dans un vignoble.
 Église Saint-Martin-ès-Vignes, église située dans le département français de l'Aube, sur la commune de Troyes.
 Chapelle Notre-Dame-des-Vignes, chapelle situé dans le département français du Vaucluse, sur la commune de Visan.
 Notre-Dame-des-Vignes,église paroissiale catholique (1964) située à Cully sur le territoire de la commune vaudoise de Bourg-en-Lavaux.

 tombe aux vignes, tombe thébaine TT 96 située à Cheikh Abd el-Gournah en Égypte. Elle est connue sous le nom de « tombe aux vignes » en raison de sa décoration.

 Ail des vignes, une plante herbacée bulbeuse de la famille des Amaryllidaceae.
 Laitue des vignes, est une plante bisannuelle ou vivace appartenant au genre Lactuca et à la famille des Astéracées (ou Composées).
 Poireau des vignes, est une espèce de plantes herbacées vivaces de la famille des Liliaceae.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France